Le Poussar est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs  : Nadine Weyland

Synopsis 
Lors de son bain matinal, Aria découvre un coffre et des lettres épargnés par la mer. Ce mystère va la conduire, en compagnie de son guide Ramasch, jusqu'à Verturion. Là-bas, elle entreprend la mission de retrouver le « poussar » du petit Plume, une peluche offerte à la naissance par le chaman et aux pouvoirs mystérieux, volé par son père. 
Pendant ce temps quelqu'un l'épie par la fenêtre… Aria saura-t-elle faire face à ce nouveau défi ?

Publication 
 Dupuis (Repérages) () 

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 2001
Album Dupuis